Enztal steht für:
 Tal der Enz (Neckar), siehe Enz #Enztal in Gäu und Neckarbecken
 Tal der Enz (Prüm)
 Sender Enztal

Siehe auch:
 Ennstal
 Ensthaler